Курцер — немецкая и еврейская фамилия.

 Курцер, Бронислава Марковна (1912—1997) — советский патофизиолог.
 Курцер, Манфред (род. 1970) — немецкий спортсмен-стрелок.
 Курцер, Марк Аркадьевич (род. 1957) — российский акушер-гинеколог.